Reynold är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hannah Reynold (född 1991), svensk sångerska
 Gonzague de Reynold (1880–1970), schweizisk skriftställare

Se även 

Reynolds